Schiemanen ist ein deutscher Ortsname:
 Schiemanen, Dorf im Kreis Neidenburg, Ostpreußen, seit 1945: Szymany (Kozłowo) im Powiat Nidzicki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Groß Schiemanen, Dorf im Kreis Ortelsburg, Ostpreußen, seit 1945: Szymany (Szczytno) im Powiat Szczycieński, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Klein Schiemanen, Dorf im Kreis Ortelsburg, Ostpreußen, seit 1945: Szymanki im Powiat Szczycieński, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Neu Schiemanen, Dorf im Kreis Ortelsburg, Ostpreußen, seit 1945: Nowiny (Szczytno) im Powiat Szczycieński, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen